Huaping bezeichnet:

 Huaping (华坪县), Kreis der Stadt Lijiang in der chinesischen Provinz Yunnan
 Huaping (Fenggang) (花坪镇), Großgemeinde im Kreis Fenggang in der chinesischen Provinz Guizhou
 Huaping (Jianshi) (花坪镇), Großgemeinde im Kreis Jianshi in der chinesischen Provinz Hubei
 Huaping (Leye) (花坪镇), Großgemeinde im Kreis Leye im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Huaping (Zhenjiang) (花坪镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Zhenjiang in der chinesischen Provinz Guangdong
 Huaping (Zhenping) (华坪镇), Großgemeinde im Kreis Zhenping in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Huaping (Jiangyou) (华坪街道), Straßenviertel der Stadt Jiangyou in der chinesischen Provinz Sichuan